Osoby o tym nazwisku:
 Arsen Awetisjan − ormiański piłkarz
 Warduhi Awetisjan − ormiańska pływaczka, olimpijka